Metholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Metholmen, Raseborg, Nyland, 
 Metholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Sverige 

 Vabacken, Metholmen och Ekebergsdalen, Lilla Edet, Bohuslän,